

Biografia 
Si oppose alla costituzione dell'Iran del 1906, che era stata ratificata da suo padre, Mozaffar ad-Din Shah. Nel 1907 Mohammad Ali sciolse la Majlis, il parlamento iraniano, e dichiarò abolita la costituzione perché contraria alla legge islamica; bombardò quindi la Majlis con l'aiuto militare e politico della Russia e del Regno Unito.
Abdicò in seguito a una nuova rivoluzione costituzionale e fu ricordato come un dittatore.

Fuggì quindi a Odessa, in Russia e da lì complottò per ritornare al potere. Nel 1911 atterrò ad Astarabad, in Iran, ma le sue forze furono sconfitte.
Morì a Sanremo, in Italia, l'8 aprile 1925 e fu seppellito nel santuario dell'Imam Husayn, a Kerbela, in Iraq. Qualche mese dopo suo figlio e successore Ahmad Qajar, ultimo sovrano della dinastia Qajar, fu formalmente deposto dalla Majlis.

Figli 
Ebbe sette figli tra cui:

 Ahmad Qajar
 Mohammad Hassan Mirza
 Mahmoud Mirza

Onorificenze

Onorificenze persiane

Onorificenze straniere

Voci correlate 
 Dinastia Qajar
 Rivoluzione costituzionale iraniana

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Mohammad
Scià di Persia